Sancourt (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Sancourt (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Sancourt (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia